Xingtian bezeichnet:

 Xingtian (Wuyishan) (兴田镇), Großgemeinde der Stadt Wuyishan in der chinesischen Provinz Fujian
 Xingtian (Fuliang) (兴田乡), Gemeinde im Kreis Fuliang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Xingtian (Xingning) (兴田街道), Straßenviertel der Stadt Xingning in der chinesischen Provinz Guangdong
 Xingtian (Mythologie) (刑天), Figur aus der chinesischen Mythologie